«Believe Me» — перший сингл сольного хіп-хоп-проекту Майка Шиноди Fort Minor з першого альбому The Rising Tied.

Список композицій

Версія 1

Версія 2

Чарти

Примітки

Посилання  
 

Пісні 2005
Сингли 2005
Англомовні пісні